NBW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guantanamo Guantanamo Nas (Cuba)